Мэ́лдис (настоящее имя Анастаси́я Ива́новна Па́писова) — российский фолк-исполнитель, менестрель, арфистка, организатор и лидер фолк-проекта «Meldis».

Биография и достижения 
Анастасия Паписова родилась 8 февраля 1973 года в Москве, в семье доктора химических наук, члена РАЕН, заслуженного деятеля науки, профессора Ивана Михайловича Паписова. В школьные годы была участницей Клуба юных искусствоведов при ГМИИ им. Пушкина (1985—1990 гг.). В 1983 году по настоянию родителей поступила в Московскую академию хореографии, но обучение не закончила. После окончания школы поступила на химический факультет МГУ и в 1995 году закончила его. Там же в 1998 году поступила в очную аспирантуру. С 1998 года преподает и занимается научной деятельностью в МГУ, на кафедре химии природных соединений. В 2004 году защитила кандидатскую диссертацию в области химической энзимологии. Тема диссертации: «Тирозин-фенол-лиаза из Citrobacter Freundii: вклад кофермент-связывающих остатков активного центра ASP214, SER254 и ARG100 в катализ»

В студенческие годы Анастасия самостоятельно научилась играть на гитаре и блокфлейте. С 1991 года участвовала в ролевом движении и исполняла под гитару «ролевые» песни различных авторов. С 1993 года, наряду с другими менестрелями, выступала на ролевых фестивалях под псевдонимом Мэлдис (на эльфийском языке это имя означает «подруга»; также Мэлдис — имя из легендариума Дж. Р. Р. Толкина: так звали жену Малаха, прадеда Хадора). От этого периода остались немногочисленные любительские записи.

С 1998 года Анастасия самостоятельно обучалась игре на кельтской (ирландской) арфе. Взяться за кельтскую арфу её побудило знакомство с творчеством бретонского арфиста и популяризатора народной музыки Алана Стивелла. Дебют Анастасии Паписовой в качестве кельтской арфистки (в составе группы «Slua Si (Воинство Сидов)») состоялся на сцене Центрального дома художника в Москве на Первом российском фестивале кельтской музыки «Moscow Fleadh» в июне 1998 года.

Летом 2001 года Анастасия получила предложение посетить Ирландию с целью выступлений и изучения ирландского языка. 20 июля она выступила с сольной программой в одном из клубов Дублина, а 29 июля выступила в Белфастском замке на выпускном вечере (гала-концерте) международной языковой школы The McCracken Irish Summer School, став, таким образом, первым кельтским арфистом из России, выступившем в Ирландии. В начале августа 2009 года Анастасия Паписова — первая из россиян — выступила на конкурсе кельтских арфистов «Trophée des harpes Camac» в рамках ежегодного международного фестиваля «Festival Interceltique de Lorient» (Лорьян, Франция) — одного из крупнейших музыкальных фестивалей Европы, и вышла в финал, заняв пятое место и получив приз симпатий («Coup de coeur») жюри. В июне 2010 года Анастасия выступила на фолк-фестивале на острове Арран, Шотландия. В июле 2015 года Анастасия стала первым российским музыкантом, посетившим фестиваль-мастер-класс по кельтской арфе «Les Rencontres Internationales de Harpes Celtiques à Dinan» (Динан, Франция). В апреле 2016 года Анастасия Паписова была приглашена на «Edinburgh International Harp Festival» (Эдинбург, Шотландия), где её выступление транслировалось в прямом эфире Celtic Music Radio.

Анастасия — постоянный участник всех крупных московских мероприятий, связанных с ирландской, шотландской, бретонской культурами. В начале 2000-х годов её арфа и голос постоянно звучали на приемах посольства республики Ирландия в Москве, а также на других мероприятиях посольства.

Анастасия Паписова — одна из первых, кто начал самостоятельное изучение ирландского танца в России (с 1998 года). Во время поездки в Ирландию прошла обучение в одной из школ ассоциации «An Comhdail». Ирландский степ в её исполнении часто дополнял выступления ансамблей «Slua Si (Воинство Сидов)», «Si Mhor», «Mervent». 1 июня 2003 года Москву посетил всемирно известный исполнитель и постановщик шоу ирландского танца Майкл Флетли («Riverdance», «Lord of the Dance», «Feet of Flames»). После прохождения кастинга Анастасия Паписова была принята в формировавшуюся в то время Московскую Академию Ирландского Танца Майкла Флетли (мастер-классы Майкла Флетли).

Творчество 

Анастасия Паписова выступала в составах российских ансамблей кельтской музыки «Slua Si (Воинство Сидов)» и «Si Mhor», стояла у истоков возникновения проекта «Mervent» и c августа 2000 года по сентябрь 2004 года была его участницей. После выхода из состава «Mervent» около двух лет выступала сольно — играла на кельтской арфе и пела под сценическим именем Мэлдис.

В 2004—2007 годах Анастасия выступала в составе групп Олега Сакмарова «Сакмаров-Бэнд» и «Sak-Mar».

В 2006 году создала собственный проект, получивший название «Meldis».

В 2011 году выступала совместно с Сергеем Калугиным и с группой Denis Rozov Band.

Сольный репертуар Анастасии, как и репертуар группы «Meldis», включает в себя песни и музыку Ирландии, Шотландии, Бретани, а также народные и авторские песни на русском языке.

«Meldis» 

Сольный проект Анастасии Паписовой, состав которого неоднократно менялся. В настоящее время это:
 Анастасия Паписова — кельтская арфа, вокал
 Иван Крамаренко — электроакустическая гитара, вокал
 Алексей Рожков — перкуссия

Альбомы:
 «Отдохни, волшебник» (апрель 2006)
 «Арфография» (октябрь 2007)
 «Цветок омелы» (сентябрь 2010)
 «Грани Миров» (2013)

Альбомы вне «Meldis» 
 «Live in Silver’s pub», 2000 г. — группа «Slua Si (Воинство Сидов)» (кельтская арфа звучит в треках 1, 4, 6, 7)
 «Mervent-2», 2003 г. — группа «Mervent»
 «Заговоры», 2005 г. — группа «Рада и Терновник», «Ur-Realist» (кельтская арфа звучит в треках «На озерах лед», «Холодно», «Сероглазка»)
 «Песни черни», 2006 г. — группа «Тол Мириам», «CD Land» (кельтская арфа звучит в песне «Ночь Святого Валентина»)
 «Шелкопряд», 2007 г. — группа «Сакмаров-Бэнд», «Геометрия» (кельтская арфа звучит в треках «Революция №...», «Любовь Спасет»)
 «Юбилейный концерт», 2007 г. (DVD + CD, концерт 26 сентября 2004 г. в клубе «Б2», Москва) — группа «Сакмаров-Бэнд», «Геометрия» (кельтская арфа звучит на CD в треках 1-11)

Сборники 
 «Антология Si Mhor, том 1 и 2», 2001 г. (на кассетах)
 «Fun Celtica, том 1», 2001 г.
 «Родом из Ирландии», 2001 — приложение к журналу «Салон Аudio Video»
 «Celtic Woman, vol. 2», 2002 г.
 «ОбноVление 2002», 2002 г. — запись фестиваля в Ярославле
Все перечисленные сборники содержат песни в исполнении группы «Mervent» с Анастасией Паписовой в составе.
 «ФолкРокФорум», 2005 г.
Концертная запись, сделанная на одноименном фестивале проекта «Археология», где Анастасия выступала сольно.

Участие в теле- и радиопрограммах

Сольно 
 Breizh TV transmission «Bretons du Tour du Monde» by Samuel Ducoin (Lorient), январь 2001 г.
 Репортаж CNN «Russian dance to Irish beat», 17 марта 2002 г.
 Радиостанция «Эхо Москвы», ноябрь 2003 г.
 Радио «Он Лайн», передача «Стриж Тайм», апрель 2004 г.
 Телеканал «100ТВ» (Санкт-Петербург), январь 2005 г.
 Радиостанция «Говорит Москва», программа «Искусство жить», февраль 2005 г.
 Радиостанция «Культура», программа «Лаборатория», сентябрь 2005 г.
 Радиостанция «Говорит Москва», передача «Русская красавица», 24 июля 2006 г.
 Радиостанция «Пилот» (Екатеринбург), 2 марта 2014 г.
 Телеканал «Мир-ТВ» (Владимир), 21 апреля 2014 г.
 Интервью для бретонского ТВ на фестивале «Les Rencontres Internationales de Harpes Celtiques à Dinan», 8 июля 2015 г.
 «Celtic Music Radio» (Шотландия), прямой эфир выступления на «Edinburgh International Harp Festival», 2 апреля 2016 г.

С группой «Meldis» 
 Интервью для радио г. Серпухова, 14 апреля 2007 г.
 «Живое радио», передача «Между небом и землей», 30 сентября 2007 г.
 «Радио Звезда», передача «Лаборатория», 30 октября 2007 г.
 Телеканал «O2TV», передача «Квартирник», январь 2008 г.
 Радиостанция «Говорит Москва», передача «Субкультура», март 2008 г.
 Телеканал «Радость моя», передача «Выше крыши», 2011 г.
 «Живое ТВ», 7 апреля 2011 г.
 FolkRadio.ru, 16 апреля 2011 г.
 Радио «Комсомольская правда», 4 сентября 2011 г.
 Репортаж телеканала «Россия» о концерте «Meldis» в Твери, февраль 2012 г.
 Репортаж Первого нижегородского городского канала о концерте «Meldis», 23 февраля 2013 г.
 «Свое Радио», программа «Живые», 24 февраля 2016 г.

Участие в фестивалях

Сольно 
 «Erin go bragh!» (День святого Патрика), Нижний Новгород, клуб «Пятый элемент», 19 марта 2005 г.
 День святого Патрика, Санкт-Петербург, клуб «Порт», 17 марта 2005 г.
 «ФолкРокФорум», Москва, парк Музеон, 25 июня 2005 г.
 «Midsummer Festival», Выборг, парк Монрепо, 2-3 июля 2005 г.
 «Археология-Крым», Севастополь, заповедник «Херсонес Таврический», 6-7 августа 2005 г.
 «Урожай», Москва, парк Коломенское, 3-4 сентября 2005 г.
 «Зиланткон», Казань, ДК им. Ленина, 4-7 ноября 2005 г.
 «Старкон», Екатеринбург, апрель 2006 г.
 Фолк-фестиваль на острове Арран, Шотландия, июнь 2010 г.
 Фестиваль «Les Rencontres Internationales de Harpes Celtiques à Dinan» (Динан, Франция), открытая программа, 8 июля 2015 г.
 «Edinburgh International Harp Festival», (Эдинбург, Шотландия), открытая программа, 2 апреля 2016 г.

В составе «Meldis» 
 «Радужный Дракон», Москва, клуб «Археология», 1 октября 2006 г.
 «Зиланткон», Казань, ДК им. Ленина, 4 ноября 2006 г.
 «БлинКом», Санкт-Петербург, ДК «Гавань», 17 декабря 2006 г.
 «Зов Бермана», Москва, клуб «Археология», 7 апреля 2007 г.
 «Троицк, лето!», Троицк, 2 июня 2007 г.
 «Cardboardtown», Москва, клуб «Проект Фабрика», 17 января 2008 г.
 «Пустые холмы», Калужская область, 13 июня 2008 г.
 «Midsummer Festival», Выборг, парк Монрепо, 27-28 июня 2008 г.
 «Археология», Севастополь и Одесса, 16 и 19 августа 2008 г.
 «ЗимКон», Уфа, клуб «Агава», 6 января 2009 г.
 «Радужный Дракон», Москва, клуб «22», 24 января 2009 г.
 «День святого Патрика», Москва, ЦДХ, 14 марта 2009 г.
 «Изумрудный Лес», Москва, «FM-club», 23 апреля 2009 г.
 «Пустые холмы», Павловское (Смоленская область), 13 июня 2009 г.
 «День святого Патрика», Москва, ЦДХ, 14 марта 2010 г.
 «Пустые холмы», Мосальский район Калужской области, 13 июня 2010 г.
 «Комкон», Тверская область, 19 марта 2011 г.
 «Археология в Москве», Москва, клуб «Археология», 4 сентября 2011 г.
 «Fantasy Fest», Москва, клуб «P!PL», 15 октября 2011 г.
 «Зиланткон», Казань, ДК им. Ленина, 5 ноября 2011 г.
 Фестиваль этнических культур, Зеленоград, ДК «Андреевка», 2 ноября 2013 г.
 «Burns Night», Москва, ЦДХ, 24 января 2014 г.
 «Этнопланета», Москва, сад им. Баумана, 31 мая 2014 г.
 «WAFEst», Городец, 4 июля 2014 г.

В составе других проектов 
 «Moscow Fleadh», Москва, ЦДХ, июнь 1998 г. (в составе «Slua Si (Воинство Сидов)»)
 «Fun Celtica», Москва, 2001—2003 гг. (в составе «Mervent»)
 «Шотландский фолк-виски фестиваль», Москва, декабрь 2001 г. (в составе «Mervent»)
 «ОбноVление», Ярославль, май 2002 г. (в составе «Mervent»)
 «Парад в честь дня святого Патрика», Москва, март 2003 г. (в составе «Mervent»)
 «Генуэзский шлем», Судак, 26-27 июля 2003 г. (в составе «Mervent»)
 «Фолк-фестиваль», Рязань, 23 января 2004 г. (в составе «Mervent»)
 «Парадигма», Петрозаводск, 27-28 марта 2004 г. (в составе «Mervent»)
 «Вереск open-air», Подмосковье, берег Учинского водохранилища, 10-11 июля 2004 г. (в составе «Mervent»)
 «Этнолайф», Подмосковье, курорт «Сорочаны», 28-31 июля 2005 г. (в составе «Сакмаров-Бэнд»)
 «Остров Света», Москва, сад «Эрмитаж», 12 июля 2006 г. (в составе «Sak-Mar»)
 «Крылья», Москва, Тушинский аэродром, 29 июля 2006 г. (в составе «Сакмаров-Бэнд»)
 «Эммаус», Эммаусc, 7-8 июля 2007 г. (в составе «Сакмаров-Бэнд»)

Интервью 
 Анастасия Паписова: «Кельтскую арфу я ждала четыре года»
 Интервью для портала Lord of the Dance
 Анастасия Паписова: Арфография
 Интервью с Мэлдис (Анастасией Паписовой) для журнала «Мое Королевство», 2006 г.

Ссылки 
 Сайт группы «Meldis»
 Страница Анастасии Паписовой на music.lib.ru

Примечания 

Фолк-музыканты России
Женщины-композиторы
Музыканты, известные под псевдонимами